Maks Selan, slovenski hokejist, * 20. november 1988, Jesenice.

Selan je kariero začel pri klubu HK MK Bled v slovenski mladinski ligi in koroški elitni ligi. Po sezoni 2007/08 pri klubu HK Jesenice Mladi, je zaigral v ligi EBEL v sezoni 2008/09 za Acroni Jesenice, od sezone 2008/09 pa igral v francoski ligi, za klube HC Briançon, Valance les Lynx in od sezone 2012/13 HC Caen. Po koncu sezone je prestopil v HC Grenoble, za katerega je igral v sezoni 2013/14. Sezono 2014/15 je začel pri klubu HK Almati v kazahstanski ligi, sredi decembra 2014 je prestopil v HDD Telemach Olimpija, ki igral v ligi EBEL.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih U18 in dveh svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 20
| 2
| 3
| 5
|
| 26
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 16
| 6
| 5
| 11
|
| 28
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Koroška elitna liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Koroška elitna liga
| 06/07
|
| 16
| 6
| 15
| 21
|
| 53
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|-
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 19
| 10
| 9
| 19
|
| 24
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 8
| 14
| 22
|
| 32
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 84
|-
| Slovenija| Svetovno ml. prvenstvo D1| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 29
| 0
| 0
| 0
| -1
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 24
| 12
| 19
| 31
|
| 49
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 09/10
|
| 25
| 1
| 4
| 5
|
| 20
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Valance les Lynx
| Francoska 2. liga
| 10/11
|
| 23
| 8
| 10
| 18
|
| 90
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 11/12
|
| 26
| 5
| 9
| 14
|
| 30
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 250
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 376
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 136
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK MK Bled
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti HC Valance les Lynx
Hokejisti HC Caen
Hokejisti HC Grenoble
Hokejisti HK Almati
Hokejisti HK Olimpija
Jeseniški športniki